Аманулла () — перське ім'я та прізвище, що від нього походить. Відомі носії:
 Аманулла-хан — падишах Афганістану
 Мохамед Аманулла — ланкійський футболіст